A Estrada Valério - São Joaquim [CM 223], é a principal e mais importante via da região, sendo o logradouro que cruza o Centro do Valério, na Região Serrana e importante Polo Comercial.

Infra Estrutura 

As principais reformas urbanas, foi realizada pelo prefeito Rafael Muzzi Miranda, asfaltando a mesma da altura da Rua A no Loteamento Sadi até ao encontro com a Estrada Fazenda Santa Ana [CM 224]. A segunda importante reforma urbana, foi realizada pelo prefeito Waldecy Fraga Machado, recapeando da altura da Rua A no Loteamento Sadi, até a Rua Dorvalineo Nogueira.

Economia da Via 

A via é o principal ponto de atividade econômica e cultural da Região do Valério, concentrando os comércios mais importantes como a, Padaria Estação Valério, Bar da Carminha, Igreja de São Pedro (Valério) Padroeiro do bairro, O Hotel Fazenda Recanto das Águas, a Fabrica de Água Mineral entre outros comércios e bares.

Impacto da Supressão da Ferrovia 

Um grande impacto se deu foi quando a linha férrea foi fechada por partes: entre Cachoeiras de Macacu e Portela a supressão ocorreu em 1967, enquanto que o trecho inicial foi suprimido em 1973. Os trens de passageiros acabaram antes: entre 1962 e 1963 no trecho Cantagalo-Portela e em 15 de julho de 1964 no trecho Cachoeira de Macacu-Cantagalo. Em 1969, o trecho inicial do ramal também teve os trens cancelados. A Região do Valério sofreu um grande impacto por consequência dessas supressões.

Migração 

O fato obrigou a diversificar a sua economia e por consequência teve um êxodo habitacional dentro do próprio Valério com a migração de diversas famílias das Fazendas Santa Ana e Fazenda São Joaquim  que se transformou em Pousada e a Fazenda São Joaquim foi transformada em Hotel Fazenda e teve a implantação de uma Fábrica de Envasamento de Hidrominerais e a abertura de vários comércios motivados por essas migrações internas.

Loteamento 

A principal migração foi para a área do Centro do Valério e consequentemente para o Loteamento Sadi por volta dos anos 1960 a 1965. As demais áreas foram loteadas individualmente por volta de 1970 como é o caso do Centro do Valério. Já o Loteamento do Sítio Sossego foi realizado em 1989 solidificando a área Central do Valério como Polo para toda a Região Serrana.

Construção do Templo do Padroeiro 

No dia no dia 22 de junho de 1991, foi lançada à Pedra Fundamental da Igreja de São Pedro situada na Estrada Valério - São Joaquim, com uma imponente construção do Templo Católico Romano, festejado ininterruptamente a mais de 60 no Valério.

Logradouros do estado do Rio de Janeiro